Serie B i fotboll 1970/1971 innebar att Mantova, Atalanta och Catanzaro.

Slutställning

Uppflyttningskval 

Atalanta och Catanzaro uppflyttade till Serie A.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1970 i Italien
1971 i Italien
Fotbollssäsongen 1970/1971
1970/1971